Antônio Pereira Dinis (1808-1884) – politico brasiliano
 Dionigi del Portogallo (1261-1325) – re del Portogallo e dell'Algarve 
 Joaquim Dinis (1947) – calciatore portoghese
 Júlio Dinis (1839-1871) – scrittore e medico portoghese